Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 143-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 143-as busz (Budapest)
 143-as busz (Budapest, 1959–1976)megszűnt